

Яковлевська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Яковлевська сільська рада — сільське поселення, Бековський район, Пензенська область